El término DCI puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Digital Cinema Initiatives, un consorcio que crea especificaciones técnicas sobre cine digital;
 a la Denominación Común Internacional, el nombre oficial genérico de una sustancia farmacológica;
 a Discovery Communications, Inc., una empresa estadounidense de comunicación y entretenimiento;
 a Direct Common-Rail Injection, un sistema de inyección de combustible para motores diésel;
 al número 601, en numeración romana.
 al tipo de motor fabricado por Renault Group, que sus siglas son: Direct Common-rail Injection